Семії́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 240 км на схід від Парижа, 115 км на південний схід від Шалон-ан-Шампань, 29 км на північний схід від Шомона.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Шампань-Арденни. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 50 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 102,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету
 Семії на сайті французького Національного інституту географії
 Семії на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Семії на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Семії на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Семії на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Марна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Марна